Xenotrichulidae är en familj av djur. Xenotrichulidae ingår i ordningen Chaetonotida, fylumet bukhårsdjur och riket djur. I familjen Xenotrichulidae finns 25 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bukhårsdjur
Xenotrichulidae